Sticher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sticher (1934–2022), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Hermann Sticher (1927–2014), deutscher Bischof
 Karl Sticher (1887–1953), deutscher Politiker
 Otto Sticher (1936–2022), Schweizer Pharmazeut und Hochschullehrer